47 км  — платформа Приозерского направления Октябрьской железной дороги. Расположена на двухпутном участке между станциями Грузино и Васкелово в одноимённом пристанционном посёлке. Тип — пассажирская. Имеется одна высокая платформа и билетная касса (сгорела). Также есть регулируемый железнодорожный переезд со шлагбаумом. На станции имеют остановку все проходящие через неё пригородные электропоезда, кроме поездов повышенной комфортности. Станция электрифицирована в конце 1950-х годов в составе участка Пери — Васкелово. Реконструирована в середине 2000-х годов одновременно с другими станциями и платформами Приозерского направления. Платформой пользуются в основном дачники, так как поблизости расположены многочисленные садоводства.

Фотографии 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района